Da, Deca, prefix del Sistema Internacional 
 Da (Dalton), unitat de mesura equivalent a una Unitat de massa atòmica.
 Demòcrates per Andorra, partit polític andorrà.